Лиза Брайт (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 13 сентября 1963 года в США. Дебютировала в порноиндустрии в 1987 году, в возрасте около 24 лет.

Снималась для таких студий, как VCA Pictures, Caballero Home Video, Metro, Vivid Entertainment, Western Visuals и других.

В 1989 году получила премию AVN Awards в номинации «лучшая групповая сцена» за фильм Ghostess With The Mostestсовместно с Аей, Дэной Линн, Блейком Палмером и Джои Сильвера.

Ушла из индустрии в 1991 году, снявшись в 49 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Ghostess With The Mostest
 Talk Dirty to Me One More Time 2
 Hello Molly

Примечания

Ссылки 
 Lisa Bright на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Lisa Bright на Adult Film Database (AFDB)
 Lisa Bright на сайте AVN

Порноактрисы США